Il singolare del torneo di tennis Citizen Cup 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 5-7, 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Steffi Graf (campionessa)
 Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Katerina Maleeva (secondo turno)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat (terzo turno)
 Laura Gildemeister (terzo turno)
 Judith Wiesner (semifinali)

 Isabel Cueto (terzo turno)
 Assente
 Leila Meskhi (quarti di finale)
 Larisa Neiland (primo turno)
 Assente
 Radka Zrubáková (primo turno)
 Cathy Caverzasio (secondo turno)
 Sylvia Hanika (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Citizen Cup 1990